Jels Vikingespil er et årligt tilbagevendende dansk friluftsteater om vikingetiden. Hver sommer siden 1977 har frivillige opført vikingespillet på friluftsscenen ved Jels Nedersø syd for Vejen.

Vikingespillet i Jels har over 500 medvirkende på og bag scenen, hvoraf de fleste er frivillige.

Jels Vikingespil modtog i 2020 Vejen Kommunes kulturpris med følgende begrundelse:

Forestillinger gennem tiderne

Eksterne henvisninger 
 Jels Vikingespil

Referencer

Se også 
 Frederikssund Vikingespil

Teatre i Danmark
Vejen Kommune